El apellido Brel se puede referir a las siguientes personas:
 Marisa Brel, periodista, escritora y conductora televisiva y radial argentina.
 Jacques Brel, cantante belga francófono.
 Brel, álbum del cantante Jacques Brel (1977).